Nenga peut faire référence à :

Biologie 
 †Nenga Bianucci, Lambert & Post, 2007 : un genre de baleines à bec fossiles de la famille des Ziphiidae ;
 Nenga H.Wendl. & Drude, 1875 : un genre de palmiers de la famille des Arecaceae.

Patronyme 
 Jeannot Matadi Nenga, un homme politique du Congo-Kinshasa.

Homonymie de genre en biologie